Dombo (Engels: Dumbo), een Amerikaanse animatiefilm uit 1941
 Dumbo (2019), een Amerikaanse liveactionfilm uit 2019